Сезон 2021/22 на ОФГ Варна се състои от две групи („А“ ОГ Варна и „Б“ ОГ Варна). Шампион на „А“ ОГ Варна е Суворово (Суворово), а шампион на „Б“ ОГ Варна е Фратрия (Бенковски).

„А“ ОГ Варна

Отбори

Класиране

„Б“ ОГ Варна

Отбори

Класиране

Източници

Външни препратки 
 Сезон 2021/22 в bulgarian-football.com

2021/22
Сезон 2021/22 във футбола